

События 
 «Саксонский капитулярий» Карла, изданный после совещания с представителями саксов. Внёс изменения в право саксов. Основание епархий в Саксонии и системы миссий — представителей короля.
 Март — Константин двинулся на арабов. Ставрикий убедил императора, что арабы бежали. 17 июня — Начальники легионов пытались схватить Константина. Он переправился в Пилос. 15 августа — Константина схватили, привезли к Ирине, ослепили и заключили с Феодотой во дворец. Власть в Византии сосредоточилась в руках евнухов Ставрикия и Аэция.
 797—802 — Императрица Византии Ирина (ок.752-803, 9.8).
 Хроника «Сёку нихонги».

Родились 
 Бернард — король Италии (812—818)
 Игнатий — Патриарх Константинопольский (847—858/867—877)
 Юдифь Баварская — королева франков (819—840)
 Пипин I — король Аквитании (814—838)
 Григорий Декаполит — христианский подвижник, аскет

Скончались 
 Бермудо I — король Астурии (789—791)
 Константин VI — византийский император (780—797)
 Доннхад Миди — верховный король Ирландии (771/778—797)

См. также